A Hard Day's Night, o terceiro álbum dos The Beatles
 A Hard Day's Night (canção), canção do mesmo álbum
 A Hard Day's Night (filme), um filme realizado pelo grupo de rock inglês The Beatles
 A Hard Day's Night (Grey's Anatomy), episódio piloto da série de televisão

Desambiguação